Кубок Ке́нта, Главный/Большой Кубок графства Кент () — спортивное соревнование, футбольный турнир, в котором принимают участие клубы из английского графства Кент. Он проводится .

История 
Призовой турнир в графстве Кент () существовал до появления Кубка графства Кент. В течение трёх лет его существования, его победителем становился клуб . В 1889 году это соревнование было заменено Кубком графства Кент среди старших клубов. В период с 1894 по 1897 годы кубок вручался чемпионам Кентской лиги.

В прошлом обладателями Кубка Кента среди старших команд были «Ройал Арсенал» (ныне «Арсенал») в  и «Джиллингем» в  и  годах; эти две команды сейчас являются членами Премьер-лиги и Футбольной лиги соответственно.

Кубок Кента 2013—2014 ознаменовал 125-летний юбилей соревнований. Финал состоялся 5 мая 2014 года на стадионе «Пристфилд», где играл «Джиллингем». Это соревнование выиграл «Эббсфлит Юнайтед», победив «Дувр Атлетик» со счетом 4:0. Всего несколько дней спустя «Дувр Атлетик» обыграл «Эббсфлит Юнайтед» со счетом 1:0 в финале плей-офф Южной Конференции и вышел в Премьер дивизион.

Чарльтон Атлетик обыграл Джиллингем со счетом 1:0 на стадионе Пристфилд 30 апреля 2015 года в финале 2014—2015 годов.

Дартфорд обыграл Чарльтон Атлетик со счетом 3:1 у себя дома на «» 26 апреля 2016 года в финале 2015—2016 годов.

Дувр Атлетик победил Уэллинг Юнайтед со счётом 2:0 на  1 мая 2017 года в финале 2016—2017 годов.

Мейдстон Юнайтед выиграл у  со счётом 4:3 по пенальти после ничьей 0:0 на стадионе «Галлахер» 24 апреля 2018 года в финале 2017—2018 годов.

Мейдстон Юнайтед обыграл «Бромли» со счетом 3:2 по пенальти после ничьей 1:1 на стадионе «» 16 апреля 2019 года в финале 2018—2019 годов и сохранил Кубок.

Дартфорд победил «» со счетом 6:1 на стадионе «Принсес Парк» 24 ноября 2021 года в отложенном финале 2019—2020 годов, перенесенном из-за пандемии COVID-19.

Победители

Победы по клубам

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Кубки графств в Англии